Rubi kan syfta på:

Italien
  Rubi – antikt namn på Ruvo di Puglia

Spanien 

 Rubí (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Rubí (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona,